

Geografia 
 Szakály – comune nella provincia di Tolna dell'Ungheria centro-meridionale

Persone 
 Dénes Szakály – calciatore ungherese, centrocampista
 Péter Szakály – calciatore ungherese, centrocampista